Forest Hills Tennis Classic 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2008 является четвёртым по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к четвёртой категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Нью-Йорке с 19 по 23 августа 2008 года. Турнир являлся одним из последних соревнований, предваряющих американский турнир Большого шлема того года. Приз разыгрывался только для одиночной сетки.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Полин Пармантье (№ 46 в мире на тот момент).

Ход турнира

Факты 
 Луция Шафаржова выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Пэн Шуай уступает оба своих финала в туре ассоциации.

См. также 
 Forest Hills Tennis Classic

 WTA Тур 2008

 Серия турниров 4-й категории

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Сайт западноньюйоркского теннисного клуба  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

США
Теннис
Август 2008 года
2008